Polieucte (orador atenenc), orador atenenc de la demos de Spethus, amic en política de Demòstenes i oposat al partit macedoni. Fou acusat junt amb Demòstenes
 Polieucte de Cesarea, cristià romà, màrtir a Cesarea de Capadòcia, probablement entre els segles  i 
 Polieucte de Constantinoble (?–970), patriarca ecumènic de Constantinoble
 Polieucte de Melitene (?-259), soldat romà, mort màrtir a Melitene (Armènia) i venerat com a sant per diverses confessions
 Església de Sant Polieucte, antiga església romana d'Orient construïda a Constantinoble